5737 Itoh – asteroide della fascia principale
 Project Itoh – scrittore giapponese
 Shin'ichi Itoh – pilota motociclistico giapponese